Kibaya se poate referi la:

Localități
 Kibaya, așezare în Tanzania
 Kibaya, așezare în Tanzania
 Kibaya, așezare în Kenya